Power to the People (Joe Henderson), een album uit 1969
Power to the People (John Lennon), een nummer van de Plastic Ono Band uit 1971
Power to the People (Poison), een album uit 2000